Andrew Davies kan syfta på:

 Andrew Davies (fotbollsspelare), engelsk fotbollsspelare, född 1984
 Andrew Davies (författare), brittisk författare, född 1936
 Andrew Davies (politiker), walesisk politiker, född 1952
 Andrew Davies (musiker), jazzmusiker